Voici la liste des planètes mineures numérotées de 496001 à 497000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 496001 à 497000

496001-496100

496101-496200

496201-496300

496301-496400

496401-496500

496501-496600

496601-496700

496701-496800

496801-496900

496901-497000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000